Топонимы
 Акиба — гора в Закавказье (2810,8 м), на границе Абхазии и Самегрело и Земо-Сванетии Грузии
 Акиба — сокращённое название знаменитого токийского квартала Акихабара.

Имя
 Акиба (Акива) — еврейское имя:
 Акиба (ок. 17—135) — еврейский законоучитель и философ, участник восстания Бар-Кохбы.

Прочее
 Акиба (млекопитающее) — кольчатая нерпа (млекопитающее семейства настоящих тюленей).

Примечания